Ilinden (en macédonien Илинден) est un village du nord de la Macédoine du Nord, situé entre Skopje et Koumanovo. Il est le siège de la municipalité du même nom. Le village comptait 4931 habitants en 2002. Avant 1951, il s'appelait Belimbegovo ; son nom actuel honore l'Insurrection d'Ilinden–Préobrajénié, menée par des autonomistes macédoniens contre l'autorité ottomane en 1903.

Le village se trouve dans la vallée du Vardar, près de l'autoroute qui relie Skopje à Koumanovo et de l'aéroport international de Skopje.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 4 285
 Albanais : 340
 Roms : 31
 Serbes : 176
 Turcs : 2
 Valaques : 1
 Autres : 96

Voir aussi

Liens internes 
 Ilinden

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité d'Ilinden

Références 

Village dans la commune d'Ilinden